Das Mixed Doubles im Curling bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde vom 2. bis 8. Februar im Ice Cube in Peking ausgetragen.

Mannschaften

Ergebnisse

Round Robin

Draw 1 
2. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 2 
3. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 3 
3. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 4 
3. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 5 
4. Februar 2022, 8:35 Uhr

Draw 6 
4. Februar 2022, 13:35 Uhr

Draw 7 
5. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 8 
5. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 9 
5. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 10 
6. Februar 2022, 9:05 Uhr

Draw 11 
6. Februar 2022, 14:05 Uhr

Draw 12 
6. Februar 2022, 20:05 Uhr

Draw 13 
7. Februar 2022, 9:05 Uhr

Finalrunde

Halbfinale 
7. Februar 2022, 20:05 Uhr

Spiel um Bronze 
8. Februar 2022, 14:05 Uhr

Finale 
8. Februar 2022, 20:05 Uhr

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 59 MB)

Mixed Doubles